Haug steht für:

 Haug, ein deutscher Familienname
 Haug (Würzburg), Stadtteil in Würzburg im Bezirk Altstadt
 Kollegiatstift Haug in Würzburg
 Haug Verlag, Teil der MVS Medizinverlage Stuttgart
 (2407) Haug, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Hauck
 Haugg
 Haugh
 Haugk
 Hauk